Les mots foetidus, foetida et foetidum sont originellement trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif latin signifiant « à l'odeur nauséabonde, fétide ».

 L'asa fœtida est une gomme-résine utilisée comme drogue végétale et comme épice.
 En taxonomie, les mots foetidus, foetida et foetidum sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer de nombreuses espèces animales et végétales (surtout des plantes et des champignons). Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : foetidus, foetida, foetidum.

Notes et références 

Épithète spécifique